TMC steht als Abkürzung für:

 Tahkout Manufacturing Company, algerischer Fahrzeughersteller
 Tamil Maanila Congress, indische Regionalpartei
 Test and Measurement Class, ein USB-Protokoll zur Ansteuerung von Messgeräten
 Texas Medical Center, medizinischer Komplex in Houston
 Thinking Machines Corporation, ein ehemaliger Computer-Hersteller
 Thompson Manufacturing Co., ehemaliger irischer Automobilhersteller
 TMC Monte Carlo, ein französischsprachiger Fernsehsender
 Traffic Message Channel, ein digitaler Radio-Datendienst
 Transmission Motor Company, ehemaliger pakistanischer Automobilhersteller
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Scout (Automarke)

Abkürzung